Philippe Lachaud peut désigner :
 Philippe Lachaud (1935-2012), un architecte urbaniste français ;
 Philippe Lacheau (1980-), un acteur, réalisateur, scénariste et animateur de télévision français.